Koun Faya Koun est le premier album du groupe de rap hip-hop Banlieuz'Art, sorti en  sous le label MLP.

Liste des morceaux

Notes et références 

Album musical sorti en 2010
Album de hip-hop
Mixtape